est un nom anglais qui signifie .

Affinity peut désigner :
 Affinity, groupe de jazz rock britannique, formé à Brighton en 1968 ;
 Affinity, album du pianiste de jazz Bill Evans, enregistré avec, en invité, l'harmoniciste Toots Thielemans, sorti en 1978 ;
 Affinity, film britannique réalisé par Tim Fywell, sorti en 2008 ;
 Affinity, album du groupe britannique de metal progressif Haken.